Бингли () — многозначный термин.

 Бингли (Йоркшир) () — город в английском графстве Йоркшир.

 Бингли, Бланш (1863—1946) — британская теннисистка, шестикратная чемпионка Уимблдонского турнира в одиночном разряде.
 Бингли, Вард (1755—1818) — голландский театральный актёр .
 Бингли, Норман — британский яхтсмен, чемпион летних Олимпийских игр 1908 года.

Примечания